Малайзия принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 30 спортсменов в девяти видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Малайзии несла прыгунья в воду Панделела Ринонг.

Летние Олимпийские игры 2012 для Малайзии стали самыми неудачными играми с 1996 года — вновь было завоёвано 2 олимпийские медали: 1 серебряная и 1 бронзовая. В неофициальном медальном зачёте Малайзия заняла 63-е место. Знаменосец Панделела Ринонг завоевала первую олимпийскую медаль Малайзии в женских прыжках в воду. Ринонг завоевала бронзовую медаль в соревновании на 10-метровой вышки. Бадминтонист Ли Чонг Вей стал первым малайзийцем, ставшим двукратным призёром Олимпийских игр. На Играх в Лондоне он вновь завоевал для себя «серебро» в одиночном разряде.

Медали

Состав и результаты

Бадминтон 

Мужчины

Женщины

Микст

Велоспорт

Трековые гонки 
Спринт

Кейрин

Шоссейные гонки 
Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Технические виды

Женщины
Беговые виды

Парусный спорт 

Мужчины

Плавание 

Женщины

Прыжки в воду 

Мужчины

Женщины

Стрельба 

Женщины

Стрельба из лука 

Мужчины

Женщины

Фехтование 

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 
 

Малайзия
Спорт в Малайзии в 2012 году